Уэ́йн А́йшем (; род. 1958) — американский клипмейкер, который сотрудничал со многими поп-звездами: Джанет Джексон, Roxette, Mötley Crüe, Бритни Спирс, Келли Кларксон, Whitesnake, Дэвид Кук, Simple Plan, Avenged Sevenfold, Pantera, *NSYNC, Шанайя Твейн, Metallica, Muse, Кит Урбан, Godsmack, Леона Льюис, Алия, Pink Floyd, Шерил Кроу, Megadeth, Мадонна, Аврил Лавин, Def Leppard, Bon Jovi, Darius Rucker, Адам Ламберт, Надин Коул и многими другими.

В 1998 году он снял художественный фильм 12 баксов.

Избранная видеография 
1984
 Caught in the Act (cameraman) — Styx
1985
 Smokin’ In the Boys Room — Mötley Crüe
 Home Sweet Home — Mötley Crüe
1986
 You Know I Love You… Don’t You? — Ховард Джонс
 You Give Love a Bad Name — Bon Jovi
 Livin’ on a Prayer — Bon Jovi
 Turbo Lover — Judas Priest
1987
 Wanted Dead or Alive — Bon Jovi
 Girls, Girls, Girls — Mötley Crüe
 Wild Side — Mötley Crüe
 You’re All I Need — Mötley Crüe
 So Emotional — Whitney Houston
 In the Round, in Your Face (concert film) — Def Leppard
1988
 Pour Some Sugar on Me — Def Leppard
 Miracle Man — Ozzy Osbourne
 Bad Medicine — Bon Jovi
 Delicate Sound of Thunder (concert film) — Pink Floyd
 Born to Be My Baby — Bon Jovi
1989
 Dr. Feelgood — Mötley Crüe
 I’ll Be There for You — Bon Jovi
 Lay Your Hands on Me — Bon Jovi
1990
 Now You’re Gone — Whitesnake
 Living in Sin — Bon Jovi
 Black Cat — Janet Jackson
1991
 Enter Sandman — Metallica
 Operation: LIVEcrime (concert film) — Queensryche
1992
 Spending My Time — Roxette
 Church Of Your Heart — Roxette
 Symphony of Destruction — Megadeth
1993
 Bed of Roses — Bon Jovi
 Freakit — Das EFX
 Sweating Bullets — Megadeth
 99 Ways to Die — Megadeth
 Whatzupwitu — Eddie Murphy featuring Michael Jackson
1994
 5 Minutes Alone — Pantera
1995
 You Are Not Alone — Michael Jackson
 Boyz II Men:Going Home — Boyz II Men
1996
 When You Love a Woman — Journey
1997
 Cunning Stunts (concert film) — Metallica
1998
 Miami — Will Smith
 Because of You — 98 Degrees
 Vuelve — Ricky Martin
 The Cup of Life — Ricky Martin
1999
 I Want It That Way — Backstreet Boys
 Livin’ la Vida Loca — Ricky Martin
 Swear It Again (UK version) — Westlife
 S&M — Metallica
2000
 Give Me Just One Night (Una Noche) — 98 Degrees
 Try Again — Aaliyah
 She Bangs — Ricky Martin
 I Disappear — Metallica
 Bye Bye Bye — 'N Sync
 It’s Gonna Be Me — 'N Sync
 It’s My Life — Bon Jovi
 Say It Isn’t So — Bon Jovi
 Thank You for Loving Me — Bon Jovi

2001
 Pop — 'N Sync
 I’m Not a Girl, Not Yet a Woman — Britney Spears
 Nobody Wants to Be Lonely — Ricky Martin & Christina Aguilera
2002
 The One You Love — Paulina Rubio
2003
 Frantic — Metallica
2004
 Days Go By — Keith Urban
 Don't! — Shania Twain
2006
 Seize the Day — Avenged Sevenfold
 It Ends Tonight — The All-American Rejects
2007
 Non Siamo Soli — Eros Ramazzotti & Ricky Martin
 If That's OK with You — Shayne Ward
 Piece of Me — Britney Spears
2008
 The Best Damn Thing — Avril Lavigne
 Forgive Me — Leona Lewis
 Your Love Is a Lie — Simple Plan
 Afterlife — Avenged Sevenfold
 In Love with a Girl — Gavin DeGraw
 Light On — David Cook
 Don't Think I Don't Think About It — Darius Rucker
 My Hallelujah Song — Julianne Hough
 Winter Wonderland — Darius Rucker
2009
 My Life Would Suck Without You — Kelly Clarkson
 Broken, Beat & Scarred — Metallica
 It Won't Be Like This for Long — Darius Rucker
 Rusted from the Rain — Billy Talent
 Alright — Darius Rucker
 All the Right Moves — OneRepublic
 Time for Miracles — Adam Lambert
 Resistance — Muse
 Orgullo, Pasión y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México — Metallica
2010
 I Like It — Enrique Iglesias
 Nightmare — Avenged Sevenfold
 Love Left to Lose — Sons of Sylvia
 Beautiful Monster — Ne-Yo
 Champagne Life — Ne-Yo
 Insatiable — Nadine Coyle
 What Do You Got? — Bon Jovi
2015
 Irresistible — Fall Out Boy (feat. Demi Lovato)

Примечания 

Режиссёры видеоклипов США